Río Ciruelo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Río Ciruelo, Santiago Amoltepec, ort, Oaxaca, 
 Río Ciruelo, Santa Cruz Zenzontepec, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar